Анновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Анновское сельское поселение — входит в Корочанский район, Белгородская область
 Анновское сельское поселение — входит в Бобровский район, Воронежская область